Propolyxenus är ett släkte av mångfotingar. Propolyxenus ingår i familjen penseldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Penseldubbelfotingar
Propolyxenus